Leopoldstraße steht für:

 Leopoldstraße in München 
 Leopoldstraße (Coburg), siehe Liste der Denkmäler in Coburg/L #Leopoldstraße
 Leopoldstraße (Detmold), siehe Liste der Baudenkmäler in Detmold-Kernstadt
 Leopoldstraße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Andreasvorstadt
 Leopoldstraße (Innsbruck), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Innsbruck-Wilten
 Leopoldstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Innenstadt-West #Leopoldstraße
 Leopoldstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Connewitz, L–Z
 Leopoldstraße (Ludwigshafen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Friesenheim
 Leopoldstraße (Raguhn-Jeßnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Raguhn-Jeßnitz